Gregers Bengtsson till Benhammar (nu Stora Benhamra i Vada socken i Vallentuna), riddare, riksråd, hövitsman på Örebro och häradshövding, död 1473 eller 1474. Sista manlige medlemmen i Bjälboättens oäkta gren, vilken härstammade från Birger jarl.

Biografi
Gregers Bengtsson var son till Bengt Karlsson (Bjälboättens oäkta gren) och kallades väpnare 1438, och var riddare senast 1442, troligen dubbad vid Kristofer av Bayerns kröning 1441. Hövitsman på Örebro slott 1443. Häradshövding i Vaksala härad i Uppland 1451, riksråd senast 1453, häradshövding i Seminghundra härad i samma landskap 1462. Åtminstone under Karl Knutssons tredje kungaperiod tillhörde han dennes anhängare, varför flera av hans gårdar plundrades av motpartiet.

Gift först med Valborg Olofsdotter, dotter till frälsemannen Olof Andersson och hans hustru Ingeborg. Gift andra gången med Anna Eriksdotter, dotter till frälsemannen Erik Nilsson (Väsbyätten) till Väsby i Hammarby socken i Vallentuna härad i Uppland och hans andra hustru Ramborg Kortsdotter (Görtz). Gift tredje gången 1453 med Kristina Bengtsdotter (Königsmarck), dotter till hövitsmannen Bengt Königsmark och hans andra hustru Ingrid Karlsdotter (Gädda).

Gregers Bengtsson hade barn i alla tre äktenskap, och flera söner blev riddare, men alla barnen dog före honom, varför han vid sin död slöt ätten, och  Bjälboättens oäkta gren utslocknade med honom.

Antavla

Referenser

Noter

Källor
Adelsvapen.com

Se även
Bjälboätten

Svenska riksråd
Svenska riddare
Avlidna okänt år
Bjälboätten
Män
Födda okänt år
Personer i Sverige under 1400-talet